Кубок Николаева — переходящий кубок, разыгрывается ежегодно в первом сибирском дерби по регби. Учрежден Красноярской краевой федерацией регби и регбийной общественностью города в честь легендарного регбиста Юрия Николаева, восьмикратного чемпиона СССР и России в составе клуба «Красный Яр».

История турнира 
Красноярская краевая федерация регби в 2016 году учредила новый трофей — «Кубок Николаева», который был инициирован регбийной общественностью города, а именно товарищами Юрия Алексеевича Николаева. Кубок, посвященный памяти прославленного красноярского регбиста Юрия Николаева, ежегодно вручается победителю первого сибирского дерби «Енисей-СТМ» — «Красный Яр».

Результаты

Победы клубов 
 Енисей-СТМ — 5 раз (2016, 2017, 2018, 2021, 2022)
 Красный Яр — 2 раза (2019, 2020)

Победы игроков

Лучшие бомбардиры по очкам

Лучшие бомбардиры по попыткам

Перспективы турнира 
В красноярском регбийном сообществе активно обсуждается идея расширения турнира. Причем уникальное для мирового регби расширение внутри клубных систем Енисея-СТМ и Красного Яра. Когда победитель Кубка Николаева определяется по сумме нескольких дерби. Не только дерби основных составов, но и дерби между дублирующими, юниорскими и женскими командами Енисея-СТМ и Красного Яра. За каждую победу клубу начисляется 1 очко, за ничью 0.5 очка. Обладателем Кубка Николаева становится клуб набравший большую сумму очков.

Ссылки 
 

Регби в России
Спорт в Красноярске